Tune är en ort på Själland i Danmark.   Den ligger i Greve kommun och Region Själland, i den östra delen av landet,  km väster om Köpenhamn. Tune ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Källor 

Orter i Region Själland
Greve kommun